Виктор Васильевич Пилипенко (род.  , село Ольшаница, теперь Рокитнянского района Киевской области) — украинский советский деятель, начальник Дунайского и Черноморского пароходств. Депутат Верховного Совета УССР 10-12-го созывов. Член ЦК КПУ в 1990—1991 г.

Биография 
Родился в семье служащего. Окончил Одесский институт инженеров морского флота, инженер-эксплуатационник.

Член КПСС с 1958 года.

В 1958—1968 годах — инженер отдела пассажирских перевозок, диспетчер службы эксплуатации, главный диспетчер, начальник службы эксплуатации Дальневосточного пароходства.

В 1968—1975 годах — начальник Северо-Восточного управления морского флота СССР.

В 1975—1976 годах — начальник Ренийского морского торгового порта Одесской области.

В 1976—1977 годах — заместитель начальника Советского Дунайского пароходства.

В 1977—1986 годах — начальник Советского Дунайского пароходства.

В 1986—1992 годах — начальник Черноморского морского пароходства.

В 1992—1996 годах — президент Государственной администрации морского транспорта Украины.

С 1996 года — на пенсии в городе Одесса.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Октябрьской Революции
 орден Дружбы народов
 орден Знак Почета
 медали
 почетный работник морского флота СССР

Литература 
 Депутаты Верховной Рады УССР. 11-й созыв — 1985 г.

Примечания

Ссылки 
 
Члены ЦК КП Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 10-го созыва